Miasta w Danii:
 Smidstrup (gmina Vejle) 
 Smidstrup (gmina Gribskov)